

Patronyme 

 Maria Callas (1923-1977), cantatrice grecque.
 Charlie Callas (1924-2011), acteur américain.
 Callas (ou Calas), un général d’Alexandre le Grand.

Astronomie 
 (29834) Mariacallas, astéroïde.
Callas, cratère vénusien nommé ainsi en l'honneur de Maria Callas.

Toponyme 

 Callas, commune française du Var.

Cinéma 
 Callas Forever, film de Franco Zefirelli.